Яблонський Александр (1898—1980) — польський фізик, що спеціалізувався на фотофізиці та флуоресценції.
 Яблонський Анатоль (1912–1954) — маляр-візантиніст, іконописець.
 Яблонський Андрій Едуардович (1976) — футболіст, український футбольний арбітр, заступник директора по навчально тренувальному процесу СДЮШОР Тернопіль, тренер ДЮСШ Тернопіль U-19
 Яблонський Валентин Андрійович (1930) — ветеринар, професор, академік АН ВШ України.
 Яблонський Василь Миколайович (1966) — український історик, політолог.
 Яблонський Вільгельм Мар'янович (1889–1977) — український трубач, педагог, Заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Яблонський Генрик (1828—1869) — україно-польський поет.
 Яблонський Генрик (1909—2003) — польський політик, історик.
 Яблонський Георгій Миколайович (1915—1956) — український живописець.
 Даріуш Яблонський (1973) — польський борець греко-римського стилю, чемпіон світу.
 Даріуш Яблонський (1961) — польський режисер, сценарист, продюсер.
 Яблонський Дмитро Нилович (1921) — український архітектор.
 Яблонський Едуард Станіславович (1952) — український футболіст, футбольний тренер, діяч спорту.
 Яблонський Мартин (1801—після 1875) — маляр-портретист.
 Яблонський Микола Миколайович (1988—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яблонський Петро Олексійович (1884 — †? після 1921) — полковник Армії УНР, георгіївський кавалер.
 Яблонський Юхим Олександрович (1873 — † після 1922?) — підполковник Армії УНР.

 Яблонський — пам'ятка природи, Астраханська область, Росія

Див. також 
 Яблонська

Українські прізвища